Sevcenko oder Ševčenko ist der Familienname folgender Personen:

 Ihor Ševčenko (1922–2009), US-amerikanischer Historiker
 Nicolau Sevcenko (1952–2014), brasilianischer Historiker